Галина Зайцева:
 Зайцева, Галина Лазаревна (1934—2005) — исследователь жестового языка глухих, сурдопедагог.
 Зайцева, Галина Семёновна (род. 1947) — оперная певица и педагог, народная артистка Российской Федерации.
 Зайцева, Галина Сергеевна (1934—2019) — советский и российский литературовед, профессор ННГУ.